Sédillot ist der Nachname von:
 Charles-Emmanuel Sédillot (1804–1883), französischer Chirurg und Hochschullehrer
 Jean-Jacques Emmanuel Sédillot (1777–1832), französischer Wissenschaftshistoriker und Orientalist
 Louis Pierre-Eugène Sédillot (1808–1875), französischer Wissenschaftshistoriker und Orientalist
 René Sédillot (1906–1999), französischer Historiker und Journalist